

Прізвище 
 Олаф Брок — норвезький славіст, перекладач.
 Айзек Брок (*6 жовтня 1769 — †13 жовтня 1812) — офіцер британської армії, лейтенант-губернатор Верхньої Канади, національний герой Канади.
 Білл Брок () (нар. 1930) — американський політик-республіканець.

Ім'я 

 Брок Адамс — американський політик
 Брок Давидюк — канадський волейболіст
 Брок Леснар — американський спортсмен, боєць змішаних бойових мистецтв
 Брок Микола Петрович — генерал від інфантерії, начальник Варшавського окружного жандармського управління
 Брок Нельсон — американський хокеїст
 Брок Паркес —австралійський мотогонщик

Топоніми

Брок (річка) () — річка в Ланкаширі, Англія.

Брок — місто в провінції Онтаріо.
 Брок (Саскачеван) () — село в провінції Саскачеван.
 Брок (острів) () — незаселений острів Канадського арктичного архіпелагу.

Брок — місто в Островському повіті Мазовецького воєводства
 Брок — гміна в Островському повіті Мазовецького воєводства
 Брок — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства

Брок-Голл (Меріленд) — переписна місцевість, США, штат Maryland
 Брок (Небраска) — селище, США, штат Nebraska

Брок (Мен і Луара) — колишній муніципалітет у департаменті Мен і Луара, Франція

Брок — громада в кантоні Фрібур

Інше 
 Брок (персонаж «Покемона»)

Див. також 
 Університет Брока () — комплексний університет, розташований у Сент-Катарінесі, Онтаріо, Канада.